Kaleb Trask (1999-), un joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Keith Trask (1960-), un rameur néo-zélandais ;
 Larry Trask (1944-2004), un linguiste américain ;
 Stephen Trask (1966-), un  compositeur américain de musiques de films ;
 Wayland Trask (1887-1918), un acteur américain du cinéma muet.

Homonymie de patronyme